Миняйло — фамилия.

Известные носители 
 Миняйло, Виктор Александрович (1919—2018) — советский и украинский писатель.
 Миняйло, Павел Денисович (1896—1973) — бандурист Полтавской капеллы бандуристов, Государственной капеллы бандуристов УССР.
 Миняйло, Юрий Фёдорович — один из организаторов испытаний РКТ
 Миняйло, Алексей Андреевич (род. 1985) — гражданский и политический активист, один из фигурантов «Московского дела» о массовых беспорядках 2019 года, социальный предприниматель.

См. также 
 Меняйло